Спири́дон А. «Спи́рос» Ревелио́тис (, ; род. Греция) — греко-американский учёный и инженер, профессор Школы промышленной и системной инженерии имени Х. Милтона Стюарта Инженерного колледжа Технологического института Джорджии. Фелло Института инженеров электротехники и электроники (2015), член Международной федерации по автоматическому управлению и . Дипломированный инженер, зарегистрированный в .

h-индекс = 28, процитирован > 3 570 раз.

Биография

Образование 
Афинский национальный технический университет (бакалавр электротехники, 1989), Северо-Восточный университет (магистр компьютерной инженерии, 1992), Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне (доктор философии в области промышленной инженерии, 1996).

Карьера 
1996—: преподаватель Школы промышленной и системной инженерии Инженерного колледжа Технологического института Джорджии.

2016—2018: директор и член совета директоров .

Приглашённый сотрудник Наньянского технологического университета (Сингапур) и Технического университета Чалмерса (Швеция).

Научная деятельность 
Сфера научных интересов: стохастические процессы, машинное обучение, марковский процесс принятия решений, динамические системы, робототехника, исследование операций.

Публикации

Книги и электронные учебники 
 S. Reveliotis, Logical Control of Complex Resource Allocation Systems , NOW Series on Foundations and Trends in Systems and Control, vol. 4, no. 1-2, pgs 1-223, 2017.
 S. A. Reveliotis, Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete-Event Systems Approach , Springer, NY, NY, 2005.
 S. A. Reveliotis, The «prototype» Web-based electronic text project: An Introduction to Linear Programming and the Simplex Algorithm , School of Industrial & Systems Eng., Georgia Institute of Technology, 1997.

Примечания

Ссылки 

Действительные члены IEEE
Члены Международной федерации по автоматическому управлению
Преподаватели Технологического института Джорджии
Электротехники США
Электротехники Греции
Инженеры США
Инженеры Греции
Математики США
Выпускники Северо-Восточного университета
Выпускники Иллинойсского университета
Выпускники Афинского политехнического университета
Иммигрировавшие в США из Греции